

Sigle 
 Căile Ferate Române – ferrovie romene
 Capacità funzionale residua – quantità di gas respiratorio contenuta nel polmone
 Code of Federal Regulations – raccolta di norme emanate dall'Esecutivo degli Stati Uniti d'America
 Council on Foreign Relations – associazione statunitense di politica internazionale

Codici 
 CFR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Carpiquet di Caen (Francia)

Altro 
 CFR – sigla di Cost and Freight, resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 C.F.R. – sigla dei Frati Francescani del Rinnovamento
 Cfr. o cfr – abbreviazione  di confronta (propriamente, dal latino confer, imperativo di conferre). Indica un rinvio generico a un documento o a parte di esso. È largamente utilizzato, fra l'altro, negli atti giuridici.
 CFR – Corticotropin-Releasing Factor